Pleasant Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Street Historic District (Arkansas), ID-Nr. 03000532
 Pleasant Street Historic District (Florida), ID-Nr. 89000323
 Pleasant Street Historic District (Belmont, Massachusetts), ID-Nr. 79000353
 Pleasant Street Historic District (Marlborough, Massachusetts), ID-Nr. 01001061